Vetés –  a termőföld, szántó, kert maggal történő beszórása.
Vetés – település a romániai Szatmár megyében.